Antwerpen  – endonimo fiammingo di Anversa
 Antwerpen – singolo promozionale del gruppo musicale britannico Enter Shikari